Steglitz bezeichnet:

 Steglitz, seit 1920 ein Ortsteil von Berlin, zuvor preußische Landgemeinde, siehe Berlin-Steglitz
 Bezirk Steglitz, von 1920 bis 2001 bestehender Bezirk von Berlin, aufgegangen im neuen Bezirk Steglitz-Zehlendorf
 Kirchenkreis Steglitz, Kirchenkreis im Südwesten Berlins

Steglitz ist ein Namenszusatz für folgende Personen:
 Georg Meyer-Steglitz (1868–1929), deutscher Bildhauer
 Martin Lehmann-Steglitz (1884–1950), deutscher Maler, Gebrauchsgrafiker und Kunsthandwerker

Siehe auch:
 Stegelitz